Vuk (« loup » en serbo-croate) peut désigner :
 Vuk, un roman d'István Fekete ;
 Vuk, un film d'animation hongrois adaptation du roman ;
 Vuk, un prénom serbo-croate.